Norborne peut désigner :

 Norborne, une ville du comté de Carroll, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , personnalité politique anglaise (mort en 1659).
 , personnalité politique anglaise (mort en 1684).